{{Кинематографист
|имя                  = Стюарт Холмс
|оригинал имени       = 
|изображение          = Stuart Holmes 1919 MPN.jpg
|описание изображения = Фото из Motion Picture News от 2 августа 1919 года
|имя при рождении     = Йозеф ЛибхенJoseph Liebchen
|профессия            = 
|годы активности      = 1909—1964
}}
Стю́арт Холмс (; ) — американский актёр кино и телевидения; скульптор.

 Биография 
Йозеф Либхен (настоящее имя актёра) родился 10 марта 1884 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Начал сниматься в кино с 1909 года, взяв актёрский псевдоним Стюарт Холмс, и на протяжении пяти с половиной десятилетий был очень востребованным актёром. В 1910-х — 1930-х годах играл в основном роли первого и второго плана, а затем, до конца кинокарьеры — второго плана и эпизодические. Последняя лента с участием Холмса вышла в 1964 году, когда актёру было уже 80 лет. Амплуа — усатый злодей с угрожающим поведением и холодным взглядом, как правило, итальянец, француз или русский. Зачастую персонажи, играемые Холмсом, не доживают до финала ленты.

Помимо актёрской деятельности Холмс был неплохим резчиком по дереву и скульптором<ref>Стюарт Холмс  на сайте askart.com</ref>. В рамках Федерального художественного проекта (1935—1943) он создал несколько бюстов для почтовых отделений калифорнийских городов Ошенсайд (в 1936), Клермонт (в 1937) и Белл (в 1937).

Жена — Бланше Мейнард, голливудский астролог.

Стюарт Холмс скончался 29 декабря 1971 года в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Избранная фильмография 
За свою актёрскую карьеру длиной 55 лет (1909—1964) Стюарт Холмс снялся в 554 фильмах и нескольких эпизодах 20 телесериалов. Из этих 554 фильмов 73 были короткометражными, а в 369 он не был указан в титрах.

В титрах указан
 1915 —  / The Clemenceau Case — Константин Риц
 1916 — Дочь богов / A Daughter of the Gods — мавританский купец
 1916 —  / Her Double Life — Ллойд Стэнли
 1916 —  / Under Two Flags — маркиз де Шаторо
 1919 —  / The New Moon — Орёл Козлов
 1919 —  / The Other Man's Wife — Дж. Дуглас Керр
 1921 — Четыре всадника Апокалипсиса / The Four Horsemen of the Apocalypse — Отто фон Хартротт
 1921 —  / No Woman Knows — Майкл Фенгер
 1922 — Пленник Зенды / The Prisoner of Zenda — Великий Герцог «Чёрный» Майкл
 1922 —  / Her Husband's Trademark — Джеймс Беркели
 1922 —  / Under Two Flags — маркиз де Шаторо
 1923 —  / The Unknown Purple — Джеймс Доусон
 1924 —  / Tess of the d'Urbervilles — Александр д’Эрбервилль
 1924 —  / Between Friends — Куэйр
 1925 —  / The Salvation Hunters — джентльмен
 1925 — Путь наслаждений / Primrose Path — Том Кэнфилд
 1926 —  / Broken Hearts of Hollywood — Маклейн
 1927 —  / When a Man Loves — Людовик XV, король Франции
 1939 —  / Devil's Island — Густав Лебрун

В титрах не указан
 1939 —  / The Oklahoma Kid — президент США Гровер Кливленд
 1941 — Почтительнейше ваш / Affectionately Yours — мужчина, танцующий в кафе в Лиссабоне
 1942 — Янки Дудл Денди / Yankee Doodle Dandy — подтанцовка группы Peck's Bad Boy
 1945 — Портрет Дориана Грея / The Picture of Dorian Gray — охотник
 1947 — Призрак и миссис Мьюр / The Ghost and Mrs. Muir — мужчина, выходящий из поезда
 1949 —  / Alias Nick Beal — министр
 1951 — Что скажут люди / People Will Talk — член правления факультета
 1951 — Эбботт и Костелло встречают человека-невидимку / Abbott and Costello Meet the Invisible Man — зритель драки

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США